Púixkino - Пушкино  - fins al 1948 anomenat Biiük-Alkalí, és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 420 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea